Jutiapa puede referirse a:

 Jutiapa: municipio del departamento de Cabañas, en El Salvador.
 Jutiapa: un departamento de Guatemala.
Jutiapa: cabecera del departamento homónimo, en Guatemala.
 Jutiapa: municipio del departamento de Atlántida, en Honduras.